Иди — повелительное наклонение глагола идти.
 «Иди» — песня певицы МакSим.

Персоналии 
 Иди, Джим (род. 1968) — британский шотландский политик.
 Иди, Синди (род. 1982) — канадская софтболистка и хоккеистка.
  (1947—2013) — британская политическая деятельница.

См. также 
 Эди